María Amelia de Nápoles y Sicilia (Caserta, 26 de abril de 1782-Surrey, 24 de marzo de 1866) fue princesa del Reino de Nápoles y Sicilia, y posteriormente reina de los franceses como la esposa de Luis Felipe I.

Primeros años de vida 
María Amelia era la quinta hija del rey Fernando I de las Dos Sicilias (1751-1825), hijo del rey Carlos III de España, y de la archiduquesa María Carolina de Austria (1752-1814). Era, por vía materna, nieta de los emperadores Francisco I y María Teresa I de Austria, fundadores de la rama dinástica Habsburgo-Lorena, y sobrina de la reina María Antonieta de Francia.

Recibió una educación esmerada y católica; desarrolló un profundo sentimiento religioso que le hizo ganarse en su círculo familiar el apodo de La Santa. En 1798, ante el avance de las tropas napoleónicas, la familia real napolitana se trasladó hasta Palermo. Entre 1800 y 1802, María Amelia y su madre se instalaron con la corte austríaca.

Matrimonio e hijos 
En 1806, la familia tuvo que trasladarse de nuevo para evitar a los ejércitos de Masséna, y durante esta segunda estancia de su padre en la corte en Palermo, conoció al exiliado Luis Felipe, duque de Orleans, hijo mayor del duque Luis Felipe II de Orleans, con el que contrajo matrimonio el 25 de noviembre de 1809, en Palermo, en el Reino de Sicilia, convirtiéndose en duquesa de Orleans.

 Fernando Felipe (3 de septiembre de 1810-13 de julio de 1842), duque de Orleans.
 Luisa María (3 de abril de 1812-11 de octubre de 1850), después reina consorte de Leopoldo I de Bélgica.
 María (12 de abril de 1813-6 de enero de 1839), contrajo matrimonio con el duque Alejandro de Wurtemberg (1804-1881).
 Luis (25 de octubre de 1814-26 de junio de 1896), duque de Nemours. Contrajo matrimonio con Victoria de Sajonia-Coburgo-Koháry (1822-1857).
 Francisca (28 de marzo de 1816-21 de mayo de 1818), murió en la infancia.
 Clementina (3 de junio de 1817-16 de febrero de 1907), contrajo matrimonio con Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha.
 Francisco (14 de agosto de 1818-16 de junio de 1900), príncipe de Joinville. Contrajo matrimonio con la princesa Francisca de Brasil (1824-1898), hija del emperador Pedro I de Brasil.
 Carlos (1 de enero de 1820-25 de julio de 1828), duque de Penthièvre. Murió en la infancia.
 Enrique (16 de junio de 1822-7 de mayo de 1897), duque de Aumale. Contrajo matrimonio con la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (1822-1869), hija de Leopoldo, príncipe de Salerno.
 Antonio (31 de julio de 1824-4 de febrero de 1890), duque de Montpensier. Llegó a ser infante de España después de estar casado con Luisa Fernanda (1832-1897), hija del rey Fernando VII de España y hermana de la reina Isabel II.

Vida 
Fue abuela muy cercana de Carlota de México, a quien trató de persuadir respecto al trono mexicano, advirtiéndole a Carlota que México siempre sería inestable; así como del rey Leopoldo II de Bélgica y de Felipe, conde de Flandes.

En 1814, se estableció en Francia junto a su marido, residiendo en el Palacio Real, en París. En 1815, el retorno de Napoleón, durante los denominados Cien Días, condujo a María Amelia al exilio. Buscó refugio con sus cuatro hijos en Inglaterra, donde pasó dos años en la Casa de los Orleans, en Twickenham. De vuelta a Francia en 1817, su vida en Neuilly hasta 1828 fue el período más feliz de su existencia. Ni entonces ni en cualquier otro momento, tomó parte activa en política; aunque su monarquismo fuerte y sus tradiciones legitimistas impidieron incluirla en el misma creencia de las opiniones liberales de su marido. Su atención fue absorbida por el cuidado y la educación de su numerosa familia, aún después de que la revolución de 1830 la convirtió en reina de los franceses.

Su segundo exilio se produjo en 1848, con el periodo revolucionario que abolió la monarquía. Hasta el final de su vida, vivió en Claremont, donde su caridad y piedad la hicieron admirar por muchos amigos ingleses de la familia Orleans. Falleció en el exilio, en Claremont en Surrey, Inglaterra. Fue enterrada junto a su marido en la iglesia de Weybridge, a petición suya con su vestido de novia. No sería hasta 1876 cuando serían enterrados en la Capilla real de Dreux.

Títulos y tratamientos 
 26 de abril de 1782-25 de noviembre de 1809: Su Alteza Real la princesa María Amelia de Nápoles y Sicilia.
 25 de noviembre de 1809-9 de agosto de 1830: Su Alteza Real la duquesa de Orleans.
 9 de agosto de 1830-24 de febrero de 1848: Su Majestad la reina de los franceses.
 24 de febrero de 1848-26 de agosto de 1850: Su Alteza Real la duquesa de Orleans.
 26 de agosto de 1850-24 de marzo de 1866: Su Alteza Real la duquesa viuda de Orleans.

Distinciones honoríficas 
 5 de febrero de 1802:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ().
  Dama de la gran cruz de la Orden Imperial de San Carlos. ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 

Nacidos en Caserta
Fallecidos en el Sudeste de Inglaterra
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Princesas de Nápoles
Princesas de Sicilia
Reinas consortes de Francia
Duquesas consortes de Orleans (casa de Orleans)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Borbon Dos Sicilias, Maria Amelia
Duquesas consortes del siglo XIX
Nobles francesas del siglo XVIII
Nobles francesas del siglo XIX
Reinas consortes del siglo XIX